Étable peut désigner :

Agriculture 
 Étable, le bâtiment dépendant d'une ferme où l'agriculteur soigne, élève et tient à l'abri les bovins domestiques.

Administration 
 Étable, une commune française de la Savoie

Homonymie de toponyme